Coombs ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Louise Coombs (* 1974), belgische Prinzessin
 Derek Coombs (1931–2014), britischer Politiker und Unternehmer
 Doug Coombs (1957–2006), US-amerikanischer Extremskifahrer
 Ernest Arthur Coombs (1927–2001), kanadischer Kinder-Entertainer
 Eswort Coombs (* 1972), vincentischer Leichtathlet

 Frank Andrew Coombs (1877–1964), neuseeländischer Chemiker und Botaniker
 Frederick Coombs (1803–1874), US-amerikanischer Exzentriker, Erfinder, Phrenologe, Daguerreotypist, Fotograf und Autor
 Joseph Coombs (* 1952), Sprinter aus Trinidad und Tobago
 Krysten Coombs (* 1990), englischer Badmintonspieler
 Robin Coombs (auch Robin Royston Amos Coombs; 1921–2006), britischer Arzt und Immunologe
 Torrance Coombs (* 1983), kanadischer Schauspieler
 William J. Coombs (1833–1922), US-amerikanischer Politiker

Ort in Kanada:
 Coombs (British Columbia), Ort auf Vancouver Island, British Columbia

Sonstiges:
 Coombs-Test 

im NRHP gelistete Objekte:
 Coombs Covered Bridge, in Winchester, New Hampshire, ID-Nr. 76000122
 Coombs Village Site, in Boulder, Utah, ID-Nr. 76001815
 Coombs-Duncan-Brown Farmhouse, in Bloomfield, Kentucky, ID-Nr. 10000525

Siehe auch:
 Coombes
 Combs